Abdalpur  é uma vila do distrito de Saharanpur, no estado indiano de Utar Pradexe.

Ligações externas
Localização de Abdalpur

Localidades de Utar Pradexe